Gunnar Thoresen – calciatore norvegese
 Hallvar Thoresen – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Jan Thoresen – ex giocatore di curling norvegese
 Kate Yvonne Holgersen-Mahaut-Thoresen – schermitrice danese
 Magdalene Thoresen – drammaturga norvegese naturalizzata danese
 Patrick Thoresen – hockeista su ghiaccio norvegese
 Stian Thoresen, nota come Shagrath – cantante e polistrumentista norvegese
 Synnøve Thoresen – ex biatleta norvegese